Kanon kan syfta på:

 Kanon – en tung artilleripjäs med långt eldrör
 Kanonmetall – en bronslegering
 Handkanon – en mindre kanon som var i bruk från 1300-talet fram till 1500-talet
 Kanon (musik)  – ett sätt att framföra musik, vanligen sång, så stämmorna sätter in efter varandra
 Kanonisk ensemble –  ett begrepp i fysik
 Bibelkanon – en lista med auktoritativa bibelböcker
 Kanon (religion) – en religions grundläggande rättesnören, regler, normer och liknande vilka återfinns i helig skrift, muntlig tradition och annat
 Kulturell kanon – ett rättesnöre för kultur
 Kanon (fiktion) – de verk som utspelar sig inom ett fiktivt universum, och som av upphovsmannen själv eller fansen fått särskild status: de räknas som den "riktiga" historien i det fiktiva universumet
 Kanon (spel) – en visuell roman som utvecklades av Key och lanserades 1999
 Kanon (anime) – animeadaptioner av spelet
 Kanon (periodiskt vattendrag) – ett periodiskt vattendrag i Elfenbenskusten
 Kanon! – ett livealbum med den norska viskvartetten Gitarkameratene
 Kanon i D – musikstycke komponerat av Johann Pachelbel runt 1680

Personer
 Kanon Suzuki (1998–), en japansk sångerska
 Kanon Wakeshima (1988–), en japansk sångerska och cellist

Se även
Canon (olika betydelser)
Kanonen